Kızılağıl ist der Name folgender Orte in der Türkei:

 Kızılağıl (Bolu), in der Provinz Bolu
 Kızılağıl (Kırşehir), in der Provinz Kırşehir
 Kızılağıl (Nevşehir), in der Provinz Nevşehir